Andriej Karpowicz (ur. 1981) – piłkarz
 Ignacy Karpowicz (ur. 1976) – pisarz
 Joanna Karpowicz (ur. 1976) – malarka
 Katarzyna Karpowicz (ur. 1985) – malarka
 Leoncjusz (Karpowicz) (1580-1620) – duchowny
 Maksim Karpowicz (ur. 1986) – piłkarz
 Michał Franciszek Karpowicz (1744-1803) – duchowny
 Stanisław Karpowicz (1864-1921) – pedagog
 Tymoteusz Karpowicz (1921-2005) – poeta, dramaturg
 Tytus Karpowicz (1915-2009) – pisarz
 Wanda Karpowicz (1897-1985) – biolog
 Witold Karpowicz (1905-1975) – kapitan
 Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz (ur. 1953) – filozof